Турда има више значења:

 Турда, насеље у округу Клуж у Румунији
 Турда (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Турда (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији